

Rues 
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Jardins :

Belgique 
 Avenue des Jardins à Bruxelles
 Rue des Jardins à Tournai

Canada 
 Rue des Jardins à Québec

Côte d'Ivoire 
 Rue des Jardins à Abidjan

France 
 Rue des Jardins, ancienne rue de Paris

Espagne 
 Rue des Jardins à Madrid

Plante 
La rue des jardins (Ruta graveolens L.) est une espèce de sous-arbrisseau de la famille des Rutacées.

Voir aussi 
 

Jardins